Brook Street (Suffolk), plaats in Babergh, Suffolk
 Brook Street (Londen), straat in Westminster, Londen